Чикконе (; ; ) — это фамилия итальянского происхождения. Имя означает «большой Чикко» — аугментативная форма от «Чикко», уменьшительной формы имени Франческо.

Люди с фамилией 
  (род. 1980) — итальянский велосипедист. 
  (1892—1965) — итальянский физик. 
  (род. 1934) — нью-йоркский гангстер. 
  (1909—1990) — американский футболист. 
  (род. 1987) — швейцарский футболист. 
  (1946—2016) — американский музыкант. 
  (род. 1970) — канадский хоккеист. 
  (род. 1947) — американский политик.
  (род. 1994) — итальянский гонщик. 
  (род. 1960) — американский актёр. 
 Мадонна (певица) (род. 1958, полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) — американская певица. 
  — квебекский певец. 
  (род. 1996) — итальянский футболист. 
  (род. 1983) — австралийский политик. 
  (род. 1960) — американский кинорежиссёр. 
  (род. 1970) — австралийский художник.

Выдуманные персонажи 

 , вымышленный персонаж в дневной мыльной опере «Мир превращается» 
 , вымышленный персонаж в дневной мыльной опере «Мир превращается»

Музыка 

 , лондонская инди-группа 
 Ciccone Youth, экспериментальная группа с участниками Sonic Youth

Места 

  — пригород Алис-Спрингс, Австралия

Примечания